Меса де Пахаритос има више значења:

 Меса де Пахаритос (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Меса де Пахаритос (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику